Ollelewa est une commune rurale du Niger dans le département de Tanout dans la région de Zinder. Elle comptait environ  en 2010.

Notes et références 

Ville au Niger